Филип III Анжујски (1329 - Таранто, 1374) је био кнез Ахаје. Био је син Филипа I Тарентског и Катарине II Валоа.

Породично стабло 

Рођени 1329.
Умрли 1374.